Phú Thiện (huyện), een huyện in de provincie Gia Lai, Vietnam
Phú Thiện (thị trấn), een thị trấn in bovengenoemd district.